Sema – in semantica, unità minima di significato di un segno linguistico
 Sema – fiume in Siberia meridionale
 Sema – una della maggiori tribù naga, abitanti l'India nord-orientale
 Sema – danza rituale sufi
 Sema – album musicale di Remmy Ongala del 2000

 SEMA (Specialty Equipment Market Association)
 SEMA (Seoul Museum of Arts) – museo di Seul
 SEMA – codice ICAO per l'Aeropuerto José María Velasco Ibarra di Macará, Provincia di Loja, Ecuador

Persone
Paolo Sema – politico, antifascista e sindacalista italiano